

Мушкарци

Жене

Парови

Преглед медаља 

Уметничко клизање на олимпијским играма
Уметничко клизање на Зимским олимпијским играма 1928.